Kallichore (maan), een maan van Jupiter
 Kallichore (mythologie), een muze of nimf